Celtisaspis är ett släkte av insekter. Celtisaspis ingår i familjen rundbladloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundbladloppor
Celtisaspis